Il singolare del Canada Masters 2001 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2001.

Martina Hingis era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Serena Williams ha battuto in finale 6–1, 6–7(7), 6–3, Jennifer Capriati.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

  Jennifer Capriati (finale)
  Justine Henin (quarti di finale)
  Amélie Mauresmo (terzo turno)
  Serena Williams (campionessa)
  Monica Seles (semifinale)
  Elena Dement'eva (terzo turno)
  Amanda Coetzer (terzo turno)
  Magdalena Maleeva (secondo turno)
  Meghann Shaughnessy (quarti di finale)

  Jelena Dokić (terzo turno)
  Sandrine Testud (quarti di finale)
  Arantxa Sánchez Vicario (primo turno)
  Conchita Martínez (ritirato per infortunio)
  Anke Huber (semifinale)
  Barbara Schett (terzo turno)
  Chanda Rubin (secondo turno)
  Iroda Tulyaganova (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte Alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Canada Masters 2001